RSTE steht für:
 Rückstauebene, Höchststand des Wassers in einem Kanalsystem

RStE steht für:
 Rinteln-Stadthagener Eisenbahn-Gesellschaft, siehe
 Bahnstrecke Rinteln–Stadthagen für die Bahnstrecke
 RSE Grundbesitz und Beteiligungs-GmbH, Nachfolgegesellschaft

Abkürzung